Les Désaxés est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Désaxés, film de John Huston sorti en 1961 ;
 Les Désaxés, roman de Christine Angot publié en 2004 ;
 Les Désaxés, groupe de rock français  fondé en 1981.

Voir aussi 

 Les Désaxées, film de Michel Lemoine sorti en 1972.